Ženská dvouhra Astana Open 2021 probíhala na přelomu září a října 2021. Do singlové soutěže nursultanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník turnaje.

Vítězkou se stala druhá nasazená Belgičanka Alison Van Uytvancková, jež ve finále zdolala domácí turnajovou jedničku Julii Putincevovou po třísetovém průběhu 1–6, 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové vítězství, které představovalo její pátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Udržela tak kariérní finálovou neporazitelnost.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Astana Open
Astana Open 2021